

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Przywary – część wsi Bratkowice w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Przywary – przysiółek wsi Sieraków Śląski w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna